Южное () — посёлок в Бобринецком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 68 человек. Почтовый индекс — 27216. Телефонный код — 5257. Занимает площадь 0,201 км². Код КОАТУУ — 3520887004.

Местный совет 
27216, Кировоградская обл., Бобринецкий р-н, с. Сугоклиевка

Ссылки 
 Южное на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Бобринецкого района